Die Saison 1992/93 war die achte Spielzeit der Eliteserien, der höchsten dänischen Eishockeyspielklasse. Meister wurde zum insgesamt dritten Mal in der Vereinsgeschichte der Esbjerg IK. Gladsaxe SF stieg in die 1. division ab.

Modus 
In der Hauptrunde absolvierte jede der zehn Mannschaften insgesamt 18 Spiele. Die sechs bestplatzierten Mannschaften qualifizierten sich für die Finalrunde. Die vier bestplatzierten Mannschaften der Finalrunde qualifizierten sich wiederum für die Play-offs, in denen der Meister ausgespielt wurde. In die Finalrunde übernahmen die Mannschaften die Hälfte ihrer Hauptrundenpunkte. Der Letztplatzierte der Hauptrunde stieg in die zweite Liga ab. Für einen Sieg erhielt jede Mannschaft zwei Punkte, bei einem Unentschieden gab es einen Punkt und bei einer Niederlage null Punkte.

Hauptrunde

Tabelle 

Sp = Spiele, S = Siege, U = unentschieden, N = Niederlagen, OTS = Overtime-Siege, OTN = Overtime-Niederlage, SOS = Penalty-Siege, SON = Penalty-Niederlage

Finalrunde 

Sp = Spiele, S = Siege, U = unentschieden, N = Niederlagen, OTS = Overtime-Siege, OTN = Overtime-Niederlage, SOS = Penalty-Siege, SON = Penalty-Niederlage

Play-offs

Weblinks 
 Die Spielzeit bei eliteprospects.com (englisch)
 

Saison der Eliteserien (Dänemark)
Eishockeysaison 1992/93